Miasma – esalazione tossica conseguente ai fenomeni di putrefazione, responsabile di un ambiente malsano e oppressivo
 Miasma – in iridologia, iride offuscata, sbiadita, torbida e a chiazze
Miasma – inclinazione costituzionale morbosa secondo l'omeopatia
Miasma – album dei The Black Dahlia Murder del 2005
Miasma – EP degli Hecate Enthroned del 2001
Miasma – album di debutto di The Bevis Frond del 1987